Willers ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Willers (* 1957), deutscher Jazzmusiker
 Bernhard Willers (1881–1941), deutscher Jurist und Politiker
 Céline Willers (* 1993), deutsche Moderatorin
 Chantal Willers (* 1990), deutsche Fußballspielerin
 Diedrich Willers (1833–1908), US-amerikanischer Politiker
 Dieter Willers (* 1938), Admiralarzt der Marine bei der Bundeswehr
 Dietrich Willers (* 1938), deutscher klassischer Archäologe
 Erich Willers (1894–1952), deutscher Jurist und Politiker (NSDAP)
 Ernst Willers (1802–1880), deutscher Landschaftsmaler
 Friedrich Adolf Willers (1883–1959), deutscher Mathematiker
 Hans Georg Willers (1928–2022), deutscher Manager
 Heinrich Willers (1870–1915), deutscher Archäologe und Numismatiker
 Ilse Willers (1912–2010), deutsche Grafikerin und Malerin
 Joachim Willers (um 1545–um 1612), deutscher Jurist, kurpfälzischer Rat und Advokat am Reichskammergericht in Speyer 
 Johannes Willers (* 1945), deutscher Historiker, Germanist, Experte für historische Waffen
 Madeline Willers (* 1994), deutsche Popschlagersängerin
 Margarete Willers (1883–1977), deutsche Malerin
 Nils Willers (* 1961), deutscher Schauspieler, Regisseur und Autor
 Peter Willers (1935–2021), Umweltaktivist, Gründungsmitglied der Bremer Grünen Liste
 Tobias Willers (* 1987), deutscher Fußballspieler
 Ulrich Willers (* 1949), deutscher römisch-katholischer Theologe

Siehe auch:
 Villers